Paolo Taviani, cinéaste italien
 Paolo Emilio Taviani, économiste, historien et homme politique italien